Лома́кин — русская фамилия, а также топоним.

Фамилия известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Ломакин 
 
 
 
 
 
 
 Ломакин, Владимир Гаврилович (1858—1913) — русский художник и сельскохозяйственный деятель.
 Ломакин, Гавриил Якимович (Иоакимович) (1812—1885) — русский хоровой дирижёр и музыкальный деятель, учитель пения в Придворной певческой капелле.
 Ломакин, Евгений Викторович (род. 1945) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Ломакин, Иван Васильевич (1884—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Ломакин, Леонид Дмитриевич (более известен под фамилией Платов; 1906—1979) — русский советский писатель и журналист.
 
 Ломакин, Олег Леонидович (1924—2010) — живописец, заслуженный художник РСФСР.
 Ломакин, Павел Ипполитович (1887— ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 Ломакин, Трофим Фёдорович (1924—1973) — советский тяжелоатлет.
 Ломакин, Юрий Иванович (1929—2008) — председатель Волгоградского областного исполнительного комитета.
 Ломакин, Яков Миронович (1904—1958) — советский дипломат и журналист.

Псевдоним 
 Василий Ломакин (Золотухин Андрей Степанович; род. 1958) — русский поэт.

Составные фамилии



Топоним 
 Ломакин — хутор в Неклиновском районе Ростовской области России.

См. также

Примечания